‎Кулагін Анатолій Миколайович (, 1947) — білоруський мистецтвознавець, історик архітектури.
 Кулагін Андрій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Кулагін Борис Павлович (1924—1980) — радянський хокеїст, тренер. Заслужений тренер СРСР (1969).
 Кулагін Володимир Кузьмович — радянський партійний діяч.
 Кулагін Володимир Петрович — український радянський діяч, бригадир комплексної бригади Сумського будівельно-монтажного управління «Культпобутбуд» тресту «Сумжитлобуд». Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Кулагін Леонід Миколайович (*1940) — радянський і російський кіноактор, режисер театру і кіно, сценарист. Народний артист РРФСР (1986).
 Кулагін Олексій Володимирович — український підприємець, керуючий власник девелоперської компанії «ОМОКС», депутат петропавлівсько-борщагівської сільради.
Жінки
 Кулагіна Нінель Сергіївна (1926—1990) — жінка, яка демонструвала телекінез та інші феноменальні здібності, що вивчалися протягом понад 20 років.

російські прізвища